

Средно-Село () — село в Варненській області. Входить до складу общини Ветрино.
 Средно-Село () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Златариця.